Grjebine se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexis Grjebine
 A. Grjebine